— ранобэ, автором которой является Рэйдзи Кайто, а иллюстратором Ruroo. Публиковалась издательством Media Factory в журнале MF Bunko J imprint с ноября 2009 года. Всего выпущено 12 томов. Манга-адаптация, авторства Хакару Такаги начала выпускаться в журнале Monthly Comic Alive в 2010 году. Аниме-адаптация, созданная студией Lerche, транслировалась в Японии с октября по декабрь 2013 года.

Сюжет 
Действие происходит в альтернативном современном мире стимпанка, где технологии и алхимия с магией стали единым целым. Благодаря им можно создавать магические механизмы — фамильяры или боевые куклы, обладающие волшебством и разумом, однако для этого хозяину куклы нужно немало тренироваться, чтобы умело управлять куклой. Для таких людей существует академия в Великобритании, в неё прибывает учиться японец по имени Райсин Аканабэ, потомственный оммёдзи. В академии среди 100 сильнейших учеников проводится «Вальпургиева ночь» — сражения, среди которых сильнейший получает титул «мудреца». Однако истинные мотивы Райсина кроются в том, чтобы отомстить убийце семьи, и единственный способ сделать это — стать достаточно сильным для попадания в сотню сильнейших учеников.

Список персонажей 

 Сэйю: Хиро Симоно
 Главный герой истории. Прибыл из Японии, чтобы убить Магнуса, когда то убившего семью Райсина. Потомственный оммёдзи. Очень грубый, прямолинейный и вредный. Порой кажется, что он абсолютно равнодушен к Яе, на деле это не так. Для того, чтобы убить Магнуса, поступает в Вальпургиеву механическую академию, чтобы достичь статуса мудреца. В отличие от своих членов семьи, обладал меньшим талантом и поэтому получал меньше внимая со стороны семьи. Он оказался единственным выжившим, но полумёртвым. Его спасла Сёко Карюсай при условии, что он победит Тэндзэна, если же нет, то Сёко разберёт тело Райсина на органический материал для своих кукол. При поступлении в академию, числился предпоследним с списке студентов, поэтому получил прозвище «предпоследний». Однако вскоре Райсин развивает свои навыки достаточно, чтобы попасть последним в сотку 100 сильнейших учеников.

 Сэйю: Хитоми Харада
 Кукла Райсина — механизм, собранный Сёко. Она — запретный механизм, так как при её создании была использована органика — останки погибшей девушки и подруги Райсина. Яя копирует её внешность, однако Райсин видит в ней куклу. Страстно влюблена в Райсина и постоянно добивается от него интимных отношений. Очень ревнует, когда Райсин общается с девушками. Является самой совершенной куклой, созданной Сёко, но пока Яя не осознаёт всей возможности своей силы.

 Сэйю: Мэгуми Такамото
 Ученица второго курса Вальпургиевой механической академии, одна из лучших студентов, находясь на 6 месте. Стремится быть мудрецом, чтобы возродить честь семью Блю. Когда то их собака из семьи напала и ранила мальчика, представителя королевской семьи, и поэтому клан Блю был опозорен, потерял поместье и большинство своих кукол. Папа Шарлотты переехал во Францию, чтобы стать кукловодом. Сначала Шарлотта холодно относится с Райсину, но при этом с самого начала интересуется им, долгое время отрицая это. Позже и вовсе влюбляется в него.

 Сэйю: Кана Асуми
 Ученица третьего курса академии. Занимает 99 место среди 100 сильнейших учеников. Является «ребёнком Ханаана» с искусственным сердцем, способным напрямую передавать манну(магию) кукле, побочным эффектом является альбинизм. Её куклу-собаку зовут Раби. Сначала получила задание от «отца» убить Райсина, но каждый раз терпела неудачу из-за своей неуклюжести. Позже она дружится с Райсином и проникается к нему чувствами. После того, как Райсин освобождает родственников Раби, Фрей берёт их под свою опеку.

 Сэйю: Нобухико Окамото
 Брат Фрэй, второкурсник. 7-й из сильнейших учеников. Как и Фрэй, имеет искусственное сердце и страдает альбинизмом. Очень агрессивный и конфликтный. Поначалу очень грубо обращается с Фрэй, но на деле очень любит её, и всегда защищает, когда Фрэй грозит смертельная опасность. Управляет куклой-ангелом по имени Херувим.
 
 Сэйю: Юки Оно
 Таинственный кукловод, который является лучшим учеником в академии и старший брат Райсина. Частично скрывает своё лицо под маской. Может одновременно управлять 6 куклами, одна из которых очень похожа на покойную сестру Райсина — Надэсико. По непонятной причине убил семью Акабанэ.

 Сэйю: Юки Кадзи
 Глава дисциплинарного комитета и бывший парень Шарлотты. В начале попросил Райсина поймать таинственную куклу-убийцу. Позже выясняется, что это была его кукла, которая устраняла лучших учеников, чтобы Феликсу мог стать мудрецом. В его планы также входило подставить Шарлотту, что якобы она является хозяином куклы-убийцы и натравить Райсина на неё. Однако его планы не осуществляются его побеждает Райсин, уничтожив куклу.
 
 Сэйю: Риса Танэда
 Председатель Исполнительного комитета, обещая Шарлотте вернуть честь её семьи, поручил убить директора. Позже подсылает своего дворецкого, чтобы убить Райсина и Шарлотту. На деле это оказывается Алис Грандвилль, которая хотела испытать способности Райсина.

 Сэйю: Дзёдзи Наката
 Кукла-дракон Шарлотты. Может принимать гигантские формы. Как и Яя — запрещённая кукла и старинная. Когда то убивал и поедал людей, сейчас стал спокойным и рациональным и больше не убивает, хотя чтобы пробудить всю свою мощь, Сигмунту нужно есть мясо.

 Сэйю: Ай Каяно
 Кукла, созданная Сёко, «старшая сестра» Яи. Постоянно сопровождает Сёко. Хорошо знает Яю.

 Сэйю: Юй Огура
 Кукла, созданная Сёко. Весёлая и озорная девочка. Способна искажать солнечные лучи, делая себя и других невидимыми.

 Сэйю: Мамико Ното
 Вице-начальник дисциплинарного совета. На деле она является куклой-убийцей, а её хозяином — Феликс. Её способность заключается в том, чтобы один раз использовать способность убитой куклы. Была уничтожена Яей во время боя.

 Кукла Фрэй, является запретным механизмом, а именно собакой с частично механическими органами, де-факто живым существом. Его особенность заключается в том, что он был рождён, а не создан.

 Сэйю: Юкана
 Знаменитая женщина кукловод, создала когда-то сверх-куклу для британского правительства, но Яя, по её словам, более совершенна, хотя пока не знает всех своих возможностей. Помимо Яи, она создала Ирори и Комурасаки.

 Сэйю: Сидзука Ито
 Учитель академии и классный руководитель класса Райсина. Она тайно входит в ассоциацию магов — крестоносцев и тайно наблюдает за действиями Райсина.

 Сэйю: Дзюньити Сувабэ
 Врач академии. Лечит Райсина всякий раз, когда тот получает серьёзные раны.

 Сэйю: Кэн Нарита
 Глава детского общежития, в котором тайно выращивает «детей Ханаана». Позже выясняется, что он похищал и отбирал наиболее подходящих детей, проводя над ними эксперименты и вживляя механическое сердце. Неудачные результаты экспериментов он консервировал в сосуды, которые сотнями хранятся в камере. Послал Фрэй убить Райсина. Впоследствии был арестован.

 Сэйю: Асука Ниси
 Сестра-близнец Шарлотты, множество раз делала неудачные попытки самоубийства. Позже выясняется, что она хотела покончить с собой, чтобы Шарлотта не была обязана убить директора школы. Её защищает Райсин, и в конце концов Энриетта решает стать личной горничной Кимберли.

Ранобэ 
Изначально Machine-Doll wa Kizutsukanai было создано как ранобэ, автором которой является Рэйдзи Кайто, а иллюстратором Ruroo. Первый том был опубликован издательством Media Factory 21 ноября 2009 года, 15 том был опубликован 25 сентября 2015 года. К ограниченному выпуску четвёртого тома прилагалась CD-Драма.

Манга 
Манга-адаптация авторства Хакару Такаги начала выпускаться издательством Media Factory в журнале Monthly Comic Alive 27 апреля 2010 года. Первый том был выпущен 22 ноября 2010 года. К марту 2016 года было выпущено 9 томов манги. Вместе с ограниченным выпуском первого тома, была также доступна CD-Драма. Спин-офф манга под названием  авторства Мисато Камады начала публиковаться издательством Media Factory в журнале Monthly Comic Gene с 15 апреля 2013 года.

Gene Metallica: Unbreakable Machine-Doll Re:Acta

Аниме 
Аниме-адаптация, выпущенная студией Lerche, начала транслироваться по телеканалу AT-X с 7 октября по 23 декабря 2013 года. Позже аниме транслировалось также по телеканалам Tokyo MX, ytv, TV Aichi и BS11. Серии официально доступны на видео-портале Funimation. Режиссёром выступил Кидзи Ёсимото, автором сценария — Юко Какикара, дизайнером персонажей — Ацуки Ватанабэ и композитором — Масару Ёкояма. Аниме-сериал охватывает события первых трёх новелл. Открывающую тему к аниме «Anicca» исполняет Хитоми Харада, а завершающую  исполняют Хитоми Харада, Ай Каяно и Юй Огура. С 25 декабря 2013 года по 28 мая 2014 года на DVD и Blu-ray изданиях были выпущены 6 OVA-серий.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Lerche